Aishihik kan avse:

 Aishihik Lake, en sjö i Kanada
 Aishihik River, ett vattendrag i Kanada
 West Aishihik River, ett vattendrag i Kanada